Земпоала има више значења:

 Земпоала (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Општина Земпоала (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Земпоала (Земпоала, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Земпоала (Чиконкваутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Земпоала (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику